Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2006/07 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2006/07 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpfte nur die Hälfte der Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 165 der 219 gemeldeten Spieler ein, von denen 33 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK HOFFER Komárno kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während bei TJ Mladosť Žilina 17 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Ján Smoleň (ŠK Zentiva Hlohovec) mit 10 Punkten aus 11 Partien. Je 9,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Zsolt Rigó und Peter Petrán (beide ŠK HOFFER Komárno). Mit Jiří Štoček (sachy.sk Košice), Peter Kalata (ŠK Liptov) und Katarína Baňasová (ŠK Modra) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Štoček sechs Partien, Kalata zwei und Baňasová eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK HOFFER Komárno

sachy.sk Košice

ŠK Zentiva Hlohovec

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Liptov

ŠK Modra

CVČ SPU Nitra

ŠK Dunajská Streda

ŠKŠ Dubnica

ŠK Bašta Nové Zámky

ŠK Senica

TJ Mladosť Žilina

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2006
Schach 2007